Ізраїль — країна на східному березі Середземного моря.
 Ізраїль — єврейське ім'я.
 Ізраїль — сини Ізраїля, єврейський народ.
 Ізраїль — ім'я, яке дав Бог Якову.

Посилання 
 Ізраїль  // Українська Релігієзнавча Енциклопедія